Annemarie Buchner, coneguda popularment com a Mirl Buchner (Garmisch-Partenkirchen, 1924), esquiadora alemanya.
 Eduard Buchner (Munic, 1860 - Focsani, Romania, 1917), físic alemany guardonat amb el Premi Nobel de Química.
 Georg Büchner (Goddelau, 1813 - Zuric, 1837), dramaturg i prosista alemany.
 Ludwig Büchner (Darmstadt, 1824 - 1899), filòsof alemany
 Embut de Büchner, peça del material de laboratori de química utilitzat per a realitzar filtracions